Среднеколимск (; ) е град и административен център на Среднеколимски улус в Якутия, Русия. Разположен е на левия бряг на река Колима, на около 1485 km североизточно от Якутск. Населението му към 2016 г. възлиза на 3490 души.

История 

Основан е през 1644 г. като крепост под името Ярманка. През 1775 г. получава статут на град и областен център. Още по това време градът е използван като място за изгнание. Към края на 19 век в града вече има дървена църква и болница. Основните отрасли по това време са риболовът, кожарството, ловът на птици и гъбарството.

Население

Климат 
Климатът в Среднеколимск е субарктичен, граничещ с полярен. Средната годишна температура е -12.2 °C, средната влажност на въздуха е 74%, а средното количество годишни валежи е около 243 mm.

Икономика 
Основният отрасъл е селското стопанство: скотовъдство, коневъдство, еленовъдство, риболов и кожарство.

Среднеколимск разполага с летище и речно пристанище. По земя единственият начин да се достигне до града е през зимата, по замръзналата река Колима.

Образование и култура 
Градът разполага с 3 училища, местен исторически музей и дом на културата.

Източници 

Градове в Якутия